OGE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ogeranang (Papua Nuova Guinea)